

Localités
 Bassy, commune française de Haute-Savoie
 Bassy, localité de la commune suisse d'Anières

Homonymie de localités